Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Feigl che ha battuto in finale Carlos Kirmayr 7-5, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Dick Stockton (secondo turno)
 Stan Smith (semifinali)
 Peter Feigl (campione)
 Ismail El Shafei (quarti di finale)

 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Peter McNamara (semifinali)
 Carlos Kirmayr (finale)
 Patrick Proisy (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1979